Библиоте́ка ( «книга» +  «хранилище») — учреждение, собирающее и осуществляющее хранение произведений печати и письменности для общественного пользования, а также ведущее справочно-библиографическую работу.

В настоящее время всё большее количество книг оцифровываются и хранятся на электронных носителях, некоторые книги не печатаются и в бумажном виде их нет.

История 

Библиотеки впервые появились на древнем Востоке. Обычно первой библиотекой называют собрание глиняных табличек, приблизительно 2500 год до н. э., найденное в храме шумерского города Ниппур. В одной из гробниц близ египетских Фив был обнаружен ящик с папирусами времени II переходного периода (XVIII—XVII вв. до н. э.). В эпоху Нового царства Рамсесом II было собрано около 20 000 папирусов. Самая известная древневосточная библиотека — собрание клинописных табличек из дворца ассирийского царя VII века до н. э. Ашшурбанипала в Ниневии. Основная часть табличек содержит юридическую информацию. В древней Греции первая публичная библиотека была основана в Гераклее тираном Клеархом (IV век до н. э.).

Крупнейшим центром античной книжности стала Александрийская библиотека. Она была создана в III веке до н. э. Птолемеем I и была центром образования всего эллинистического мира. Александрийская библиотека являлась частью комплекса mouseĩon (музей). В комплекс входили жилые комнаты, столовые помещения, помещения для чтения, ботанический и зоологический сады, обсерватория и библиотека. Позднее к нему были добавлены медицинские и астрономические инструменты, чучела животных, статуи и бюсты, которые были использованы для обучения. В mouseĩon входило 200 000 папирусов в Храме (почти все библиотеки античности были при храмах) и 700 000 документов в Школе. Музей и большая часть Александрийской библиотеки были уничтожены приблизительно в 270 году нашей эры. 

В Средние века очагами книжности были монастырские библиотеки, при которых действовали скриптории (смотри, в частности, статью Библиотеки эпохи Каролингов). Там переписывалось не только Священное писание и сочинения Отцов Церкви, но и произведения античных авторов. В эпоху Ренессанса деятели Возрождения буквально охотились за сохранявшимися в монастырях греческими и латинскими текстами. Из-за огромной стоимости манускриптов и трудоёмкости их изготовления книги приковывались к библиотечным полкам цепями.

Изобретение печатного станка и развитие книгопечатания внесли огромные изменения в облик и деятельность библиотек, всё более теперь отличавшихся от архивов. Библиотечные фонды начинают стремительно разрастаться. С распространением грамотности в Новое время растёт также число посетителей библиотек.

Всего на сегодня в библиотеках находится примерно 130 миллионов наименований книг (по версии Google).

Знаменитые в истории библиотеки 

 Библиотека Ашшурбанипала в Ниневии
 Александрийская библиотека эпохи эллинизма
 Пергамская библиотека — её главный конкурент в античности
 Отрарская библиотека в Отраре
 Библиотека аль-Хакама II в Кордове
 Ватиканская апостольская библиотека в Ватикане
 Французская национальная библиотека в Париже
 Национальная библиотека Китая в Пекине
 Амброзианская библиотека в Милане
 Библиотека Лауренциана во Флоренции
 Библиотека Конгресса в Вашингтоне
 Британская библиотека в Лондоне (первая в мире по количеству единиц хранения, на сегодняшний день располагает ок. 150 млн ед.)
 Библиотека Бодлея в Оксфордском университете — старейшая публичная библиотека в мире
 Российская национальная библиотека (б. Публичная) в Санкт-Петербурге
 Исторические частные собрания Восточной Европы: Библиотека Корвина, Валленродтская библиотека и библиотека Залуских
 Библиотека монастыря св. Галла, Швейцария
 Палатинская библиотека при Гейдельбергском университете

Разновидности 

Библиотеки бывают:
 Государственные
 Бюджетные
 Муниципальные
 Частные
 Личные (семейные)
 Учебные
и т. д.

Социальные виды универсальных библиотек:
 Публичная
 Для слепых
 Детская
 Юношеская
 Вузовская
 Академическая
 Отраслевые
 и другие

Специальные отраслевые библиотеки бывают:
 Медицинские
 Сельскохозяйственные
 Технические
 Художественные
 и другие

Национальная библиотека призвана обеспечить сохранность и доступность всей печатной и смежной продукции, выпущенной и выпускаемой данным государством или имеющей к нему то или иное отношение, могущей быть востребованной читателями. Для обеспечения полноты фонда национальной библиотеки во многих странах используется система обязательного экземпляра. В России функции национальной библиотеки выполняют Российская государственная библиотека (бывш. имени Ленина) в Москве и Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге.

Региональные библиотеки выполняют роль филиалов национальной библиотеки, что особенно актуально для отдалённых регионов страны. В России особенно важную роль играют несколько региональных библиотек Урала и Сибири, наряду с двумя национальными библиотеками наделённых правом получения обязательного экземпляра.

Публичные библиотеки обеспечивают читателей наиболее употребительными и популярными изданиями.

Специальные библиотеки собирают издания определённого типа (нотные издания, книги для слепых, государственные стандарты, патенты, предсказания на пальмовых листьях и т. п.) или определённой тематики. Необходимость специальных библиотек в ряде случаев вызывается особыми условиями хранения изданий и пользования ими, но по большей части связана с невозможностью сосредоточить слишком большое количество изданий в одном помещении и обеспечить работу в одном учреждении высококвалифицированных специалистов по слишком разным отраслям книжного дела. В России в последние десятилетия особенно важную роль стала играть Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы, взявшая на себя ряд периферийных для библиотеки функций и превратившаяся благодаря этому в крупный культурный центр.

Библиотеки для слепых обеспечивают доступ к информации для слепых и слабовидящих читателей. Такие библиотеки содержат книги, набранные рельефным шрифтом Брайля и аудиокниги на разных носителях. Крупнейшая в России библиотека для слепых — Российская государственная библиотека для слепых. Помимо книг, набранных рельефным шрифтом и аудиокниг, она содержит большую коллекцию рельефно-объёмных моделей, позволяющих слепым узнать облик различных объектов.
 

Университетские, институтские, школьные библиотеки нацелены, главным образом, на обеспечение учащихся литературой, необходимой для учебного процесса и по составу фонда приближаются к специальным. То же можно сказать и о ведомственных библиотеках. Однако, в отличие от специальных библиотек, институтские и ведомственные библиотеки не являются общедоступными и обслуживают только читателей, относящихся к соответствующему учебному заведению или ведомству. Впрочем, реализация этого принципа зависит от национальной традиции и конкретных социокультурных условий: так, в США ряд университетских библиотек обеспечивает свободный доступ к своим фондам для всех желающих.

Деятельность 

Деятельность библиотек по обслуживанию читателей осуществляется в двух основных формах. Библиотечный абонемент предоставляет читателю право получить издание из библиотеки в своё полное распоряжение на определённый срок. В другом случае читатель имеет возможность знакомиться с книгой только в помещении библиотеки (как правило, в специально отведённом читальном зале). В некоторых библиотеках работает только абонемент или только читальный зал, в других эти формы обслуживания сочетаются, хотя не для всех единиц хранения возможны обе.

Другой важной характеристикой библиотеки является структура её фонда. В большинстве случаев часть изданий (наиболее востребованная читателями) располагается в открытом доступе и может быть просмотрена читателем непосредственно у книжной полки, тогда как большинство изданий располагается в книгохранилище и может быть оттуда получено лишь через некоторое время посредством заказа по каталогу библиотеки. В некоторых случаях на выдачу особо редких, повреждённых или содержащих государственную тайну изданий накладываются ограничения, требующие от читателя специального запроса или разрешения; в СССР эта практика использовалась особенно широко и вошла в историю как спецхран.

Передвижные библиотечные пункты облегчают доступ к книгам и Интернету для населения удалённых районов, жителей домов престарелых. Для доставки книг и средств связи используются автобусы и автофургоны (, ), а в некоторых странах (например, в Зимбабве) — ишаки).

Российский историк и литературовед, просветитель и гуманист Дмитрий Лихачёв утверждал:

«Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не останется ничего, кроме библиотек — у мира и человечества будет возможность возродиться»

См. также 

 Викитека
 Крупнейшие библиотеки мира
 Национальная библиотека
 Передвижная библиотека
 Электронная библиотека
 Всемирная цифровая библиотека
 Общероссийский день библиотек
 Библиотека 2.0
 Общественный книжный шкаф

Примечания

Литература 

 на русском языке

 Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. 3-е изд. М., 1980
 Абрамов К. И. История библиотечного дела в России: В 2 ч. М., 2000—2001
 
Попов А. В. Архивы и библиотеки: общее и особенное в сохранении исторической памяти // Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки. — М.: Издательство Этерна, 2017. — С. 190—197
 
 Библиотеки России на пороге XXI века: цифры и факты. М., 2002
  (в пер.)
 Земсков А. И., Шрайберг Я. Л. Электронные библиотеки. М., 2003
 Карташов Н. С., Скворцов В. В. Общее библиотековедение: В 2 ч. М., 1996—1997
 Майстрович Т. В. Электронный документ как объект библиотечного дела. М., 2004
 Мотульский Р. С. Общее библиотековедение. М., 2004
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре: Закон Российской Федерации. М., 2000
 Справочник библиотекаря. 2-е изд. СПб., 2001
 Стандарты по библиотечному делу. СПб., 2000
 Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. М., 1981
 Столяров Ю. Н. Электронное библиотековедение // Научные и технические библиотеки. 2005. № 2
 
 Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» // Библиотека и закон: Справочник. М., 1996. Вып. 1
 Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» // Библиотека и закон: Справочник. М., 1996. Вып. 1
 Шрайберг Я. Л. Мировые тенденции развития библиотечно-информационной сферы и их отражение на пространстве СНГ. М., 2004
 Шрайберг Я. Л. Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий. М., 2004.
 Энциклопедия Майкрософт® Encarta® 2006. © 1993—2006 Microsoft Corporation.

 на других языках
 Das Bertelsmann Lexikon в 24 томах. Штутгарт, 2000.

Ссылки 
 Всероссийский информационно-справочный портал Library.Ru

 
Типы хранилищ